Lyon megye (Iowa)
Lyon megye (Kansas)
Lyon megye (Kentucky)
Lyon megye (Minnesota)
Lyon megye (Nevada)